Pilz, Piltz, Pilc:

 Hans-Uwe Pilz

 Jan Pilc

 Erazm Piltz
 Jan Piltz
 Karol Piltz

de:Piltz